Jean-Baptiste Lebourg des Alleurs (-1716), prédicateur français ;
 Charles Lebourg de Monmorel (1654-1719), prédicateur français ;
 Charles-Auguste Lebourg (1829-1906), sculpteur français ;
 Albert Lebourg (1849-1928), peintre français ;
 Nicolas Lebourg (1974-), historien français.

Patronyme normand